La Piazza San Domenico est une place présente dans plusieurs villes italiennes :
  à Bologne.
 Piazza San Domenico Maggiore à Naples.
 Piazza San Domenico à Palerme.
  à Reggio d'Émilie.